Otakar Brousek ist der Name folgender Personen:

* Otakar Brousek senior (1924–2014), tschechischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Otakar Brousek junior (* 1957), tschechischer Schauspieler